Hillend bezeichnet folgende Orte
 eine Siedlung in Schottland, siehe Hillend (Midlothian)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Hillend (Neuseeland)
 ein Ort in Australien, siehe Hill End (New South Wales)